Эриссо́н (, ёж) — многозначное слово французского происхождения.

 Эриссон — кантон во Франции, в регионе Овернь, департамент Алье.
 Эриссон — коммуна во Франции, в регионе Овернь, департамент Алье.
 Эриссон — российский производитель бытовой техники